LSZH – codice ICAO dell'Aeroporto di Zurigo.
 Low smoke zero halogen – tipo di cavi.